Spiegelung steht für:

 Spiegelung, Erzeugnis eines Spiegels
 Spiegelung oder Reflexion (Physik)
 Spiegelung (Geometrie), Begriff in der Geometrie
 Spiegelung (Darstellende Geometrie), Methode zur Konstruktion von Spiegelbildern
 Spiegelung (Psychologie), Begriff in der Psychologie
 Spiegelung, Begriff aus der Informatik, siehe Wort (theoretische Informatik)
 Spiegelung, Kopie von Datensätzen, siehe RAID und Spiegelserver
 Spiegelung oder Umkehrung in der Musiktheorie
 Spiegelung, Untersuchung mit dem Endoskop in der Medizin

Siehe auch:

 Spiegel (Begriffsklärung)
 Spiegelungsmatrix (Lineare Algebra)